Název Kyselov může nést:

 Kyselov – jihopolská vesnice ve Slezském vojvodství v okrese Těšín
 Kyselov (Černá v Pošumaví) – bývalá obec a osada, součást obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov
 Kyselov (Vyšší Brod) – bývalá osada, součást města Vyšší Brod v okrese Český Krumlov
 Kyselov (Olomouc) – bývalá obec a osada (Giesshübel), součást města Olomouc
Rašeliniště Kyselov – přírodní památka v okrese Český Krumlov